Le tournoi de tennis London Indoors est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute à Londres du 17 au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis London Indoors

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
London Indoor